Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Tomáš Berdych era il campione uscente, ma perse in finale contro Michail Južnyj.

Jo-Wilfried Tsonga batté in finale Michail Južnyj con un punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Juan Martín del Potro (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (campione)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Gaël Monfils (semifinali)

  Tomáš Berdych (quarti)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Stanislas Wawrinka (quarti)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Japan Open Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009